Мньо́вники () — назва кількох географічних об'єктів на території Москви.
 Мньовники — село, що розташовувалося на лівому березі річки Москви у центральній частині Великого Карамишевського закруту.
 Мньовники — вулиця на заході Москви в районі Хорошово-Мньовники Північно-Західного адміністративного округу.
 «Мньовники» — станція Великої кільцевої лінії Московського метрополітену.
 «Мньовники» — проєктна назва станції «Карамишевська» Великої кільцевої лінії Московського метрополітену.
 Хорошово-Мньовники — район Москви.

Див. також 
 Нижні Мньовники
 Хорошово-Мньовники